Гаф:

 Гаф — 26-я буква персидского алфавита.
 Гаф, Ричард (род. 1962) — шотландский футболист, тренер.